Braux (Alpes da Alta Provença)
 Braux (Aube)
 Braux (Côte-d'Or)

Desambiguações de topônimos